Uh Oh bzw. Uh! Oh! ist der Titel von:

 Uh Oh (Kinderbuchreihe), amerikanische Kinderbuchreihe (1993)
 Uh-Oh (David-Byrne-Album), Album von Davis Byrne (1992)
 Uh! Oh! (Glasser-Terry-Harris-Album), Jazzalbum von Dave Glasser, Clark Terry und Barry Harris (2000)
 Uh Oh! (Spielshow), kanadische TV-Spielshow (1998–2003)